Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1992 года прошёл 7 — 8 марта на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды.) На чемпионате вручались медали победительницам на отдельных дистанциях.

Отдельные дистанции

Общий зачёт

Ссылки 
 Итоги на Skateresults.com

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Март 1992 года
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в Нидерландах